Wiemecke ist eine im Westfälischen Raum vorkommende Ortsbezeichnung.
Sie entsteht als Verkleinerung von Wiem(e) („Wiemchen“) oder durch Zusammenziehung von Wiem(e) (oder Wie) und regional häufigem -becke (=„Bach“).
Der erste Wortbestandteil kann wiederum zahlreiche Bedeutungen haben: So ist regional ein Wiemen ein Gestänge (zum Räuchern oder für die Hühner), Wie kann für Wiese stehen, Wiem sich aber auch von einem Personennamen herleiten.

 Naturschutzgebiet Auf der Wiemecke, Naturschutzgebiet bei Obermarsberg, Stadt Marsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Wiemeckebach, Hauptstrang-Oberlauf bis etwa Schmerlecke, Stadt Erwitte, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen des Trotzbachs (zur Lippe)

Siehe auch:
 Wiembecke
 Wiembach

Regionale Toponomastik
Geographie (Nordrhein-Westfalen)
Westfalen